Christian Romero (n. , Buenos Aires) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000, Fiat Linea Competizione y MINI Challenge Argentina.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC2000 Series